Єврейське матронімічне прізвище, утворене від єврейського жіночого імені Feig, Feige, Feiga.

 Фейгін Дов (1907—2000) — ізраїльський скульптор.
 Фейгін Леонід Веніамінович (1923—2009) — радянський композитор, скрипаль, диригент, аранжувальник.
 Фейгін Ліберт Ізраїльович (1925—2005) — український графік.
 Фейгін Марк Захарович ( 1971) — російський політик, адвокат, публіцист.
 Фейгін Яків Григорович (1903—1973) — економіст і географ.

Див. також 
 Фейгін — персонаж і антагоніст з роману Чарлза Дікенса «Пригоди Олівера Твіста».

Прізвища-матроніми
Прізвища